A RJ-190 é uma rodovia brasileira do estado do Rio de Janeiro. 

Com 94 quilômetros de extensão (destes 62 são planejados), tem início no município de Conceição de Macabu e término na localidade de Itererê, distrito de Morangaba, município de Campos dos Goytacazes.

Partindo de Conceição de Macabu, apenas o primeiro quilômetro da rodovia é asfaltado. Após perder o calçamento, segue em leito natural até o cruzamento com a RJ-180, no município de Santa Maria Madalena. Após o trecho planejado, a estrada só tem continuação já em território campista, pavimentada, por cerca de 17 quilômetros, ligando Morangaba a Itererê, onde encontra a RJ-158.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias do Rio de Janeiro